

Geografia 
 El Granado – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Alberto Granado – scienziato argentino
 Eric Granado – pilota motociclistico brasiliano
 Lily Granado – attrice francese